Мађарска имена и имендани. У Мађарској се веома много придаје личном имену и обичај је да се он прославља. Тако да свака особа има у току године два пута да приређује славље у своје име: рођендан и имендан. Пошто има више имена него дана у години, појављују се дани када се славе по два или више имендана.

Мађарска имена абецедним редом

Види још 
 Српска имена
 Мађарска имена (правила)
 Мађарска презимена

Спољашње везе 
 https://web.archive.org/web/20061215030553/http://www.nevnaptar.eu/ Календар имена на мађарском језику
 Мађарска имена 101
 Имендани календарским редом - на мађарском језику 
 Мађарска имена по пореклу настајања - на енглеском језику
 Порекло мађарских имена - на енглеском језику 
 Генеологија имена - на енглеском језику

Извори 
 Kázmér Miklós. "Régi Magyar Családnevek Szótára : XIV-XVII század". Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1993. (Речник старих мађарских имена из 14. до 17. века) 
 Kálmán, Béla. "The World of Names: a study in Hungarian onomatology". Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. (Речник мађарских имена, студија) 
 Hajdú Mihály. "Magyar-Angol, Angol-Magyar Keresztnévszótár". Budapest, 1983. (Мађарско-енглески речник имена)